Троглодит ( — «живе в печері», від  «печера, порожнина» і  «проникати в», «занурюватися») — у концепції Карла Ліннея вид людини (), що характеризується людським виглядом, рясною волосистістю і нерозвиненою мовою. Виділено на основі свідоцтва стародавніх авторів і розповідей мандрівників. Передбачалося, що троглодити могли бути прообразом відомостей про сатирів.

З появою еволюціонізму під троглодитами стали розуміти предків людини, які дожили до наших днів у віддалених місцях планети, проте надалі існування троглодитів як підвиду роду людей не підтвердилося і ними стали називати в переносному значенні малокультурних людей або просто людей, що живуть в печерах (наприклад, жителі Матери, Бандіагари, печерних поселень Каппадокії).

У СРСР спробу реанімувати троглодитів в науковому дискурсі зробив Б. Ф. Поршнєв. Троглодитами він називав неандертальців, що належать, на його думку, до родини троглодитидів («вищих прямоходячих приматів»), до яких також відніс австралопітеків, гігантопітеків, мегантропів і пітекантропів. Однак ця класифікація не набула поширення в науковому середовищі.

Також троглодитами називали плем'я, що заселяло за даними античних авторів або західну частину узбережжя Червоного моря, або крайній захід (південний захід) Аравійського півострова. Етимологія терміну ідентична етимології слова «троглодит» у значенні «печерний житель». Варіант написання «троглодит» вперше застосований у «Природничій історії» Плінія Старшого.

Примітки

Джерело 
 Словник
 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М.: ФЭРИ-В, 2006.

Люди (рід)
Таксони